

Раменьє — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Раменьє — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Раменьє — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Раменьє — присілок, Орловський район, Кіровська область
 Раменьє — присілок, Тарногський район, Вологодська область

Див. також 
 Мале Раменьє
 Осатово-Раменьє
 Раменське (значення)
 Раменка
 Раменки
 Рамешки (значення)
 Рамень